Grand Marché (französisch für „großer Markt“) steht für:

 Grand Marché (Niamey), Markt in Niamey, Niger
 Grand Marché (Saint-Denis), Markt in Saint-Denis, Réunion

Siehe auch:
 Marché Rood-Woko, Markt in Ouagadougou, Burkina Faso